Рязановское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Республика Мордовия 
 Рязановское сельское поселение — входит в Старошайговский район

Москва 
 Поселение Рязановское — входит в Новомосковский административный округ

Ульяновская область 
 Рязановское сельское поселение — входит в Мелекесский район